Stig Møller Christensen (født 1976) er en dansk forretningsmand og kommerciel & digital direktør i direktionen hos TV 2 Danmark. Han blev konstitueret kommerciel direktør i august 2021 og fastansat i en ny rolle som kombineret kommerciel og digital direktør i november 2021.

Baggrund 
Han har en baggrund som student fra Gladsaxe Gymnasium, Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har desuden en Master i Organisationstudier fra Warwick Business School i Storbritannien. Han har tidligere været strategisk rådgiver i TV 2 og salgsdirektør med ansvar for distribution og salg af TV 2s tv-kanaler og streamingtjenesten TV 2 Play. Inden sin tid på TV 2 var han strategikonsulent i rådgivningsfirmaet Qvartz og direktionsassistent på Berlingske Tidende.

Kilder og henvisninger

Direktører fra Danmark